Network-attached storage, računalni poslužitelj za pohranu podataka